Кудайколь () — топоним в Казахстане:

 Кудайколь (село) — село в Павлодарской области.
 Кудайколь (озеро) — солёное озеро в Павлодарской области.
 Кудайколь (археологический памятник) — памятник эпохи палеолита в Павлодарской области.